hrabstwo Allen (ang. Allen County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Allen (ang. Allen County) w USA, w stanie Ohio